Pemba (otok), otok u Zanzibarskom otočju, u Tanzaniji
 Pemba (Mozambik), grad u Mozambiku